Мулехе има више значења:

 Општина Мулехе (Јужна Доња Калифорнија), општина у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Мулехе, Сан Томас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику